

Persone 
 Anton Donath (1857-1940) – editore tedesco naturalizzato italiano, noto per avere pubblicato Emilio Salgari
 Ludwig Donath (1900-1967) – attore austriaco
 Ursula Donath (1931) – atleta tedesca
 Helen Donath (1940) – soprano statunitense

Altro 
 Donath – nome proprio di persona maschile tedesco
 Donath – antico nome di Donat, comune svizzero

Pagine correlate 
Donat (disambigua) – pagina di disambiguazione
Donato – pagina di disambiguazione